Achiel Brijs, Vlaams activist
 Arthur Brijs, Belgisch ondernemer en politicus
 Gert Brijs, Belgisch atleet
 Stefan Brijs, Belgisch schrijver

Nederlandse of Vlaamse achternaam